Суперкубок Бельгии по футболу 2017 года () — 39-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встретились чемпион страны сезона 2016/17 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2016/17 «Зюлте Варегем». Встреча состоялась 22 июля. Титул в 13-й раз в своей истории выиграл «Андерлехт».

Матч

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2017
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2017 году
События 22 июля
Июль 2017 года
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Зюлте Варегем»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017